Le mot Mezdra (écrit comme Мездра) peut désigner:
 Mezdra - ville de l'obchtina de Mezdra, l'oblast de Vratsa, Bulgarie;
 Mezdra - village de la municipalité de Sveti Nikolé, République de Macédoine, sans habitants;
 obchtina de Mezdra - municipalité de l'oblast de Vratsa, Bulgarie.